Sainte-Blandine kan syfta på:
 Sainte-Blandine, Deux-Sèvres
 Sainte-Blandine, Isère